Kateřina Francouzská (1428 – 13. července 1446) byla francouzská princezna a hraběnka z Charolais, první manželka pozdějšího burgundského vévody Karla.

Život 
Kateřina se narodila jako čtvrté dítě a druhá dcera krále Karla VII. Francouzského a jeho manželky Marie z Anjou.

Princezna byla s o pět let mladším hrabětem Karlem z Charolais, burgundským dědicem, zasnoubena na základě smlouvy z Arrasu mezi Francií a Burgundskem z roku 1435. V roce 1438 navštívil Karel s velvyslancem francouzský dvůr a oficiálně požádal o Kateřininu ruku. 11. června 1439 byl pár v St. Omeru formálně zasnouben a 19. května 1440 se v Blois uskutečnila svatba. Nevěstě bylo 12, ženichovi 7 let. Kateřina a Karel měli údajně přátelský vztah, ale kvůli svému mládí Kateřina nežila s Karlem, ale byla svěřena do péče jeho matky, burgundské vévodkyně Isabely Portugalské, se kterou si zřejmě velmi dobře rozuměla a vévodkyně se k ní chovala jako k náhradní dceři. Kateřina byla popisována jako inteligentní, milá a okouzlující a v Burgundsku ji měli velmi rádi, ale časté cestování, které se od ní očekávalo, souběžně s přizpůsobováním se formální dvorské etiketě, která byla vyžadována na burgundském dvoře a byla popsána jako jedna z nejpropracovanějších v Evropě, a neustálé pohybování mezi městy v nížinách s chladným klimatem, bylo údajně vyčerpávající pro Kateřinino křehké zdraví. V roce 1446 onemocněla prudkým kašlem a 13. července zemřela na tuberkulózu. Její manželství s Karlem zůstalo bezdětné.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Francouzské princezny
Francouzské osobnosti 15. století
Narození v roce 1428
Úmrtí 13. července
Úmrtí v roce 1446
Ženy